Шпански језик (Кастиљански језик)
 Кастиљанци
 Кастиља